Бишо:

 Жюль де Бишо — бельгийский спортсмен, призёр Олимпийских игр 1900 года
 Бишо — город в ЮАР, административный центр Восточно-Капской провинции